Чартер Оук има више значења:
 Чартер Оук (Калифорнија)
 Чартер Оук (Ајова)